Mannstädt oder Mannstaedt ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Mannstädt (1852–1932), deutscher Dirigent und Musiker
 Louis Mannstaedt (1839–1913), deutscher Unternehmer
 Olga Mannstaedt (1908–1992), deutsche Politikerin (FDP), MdA
 Wilhelm Mannstädt (1837–1904), deutscher Schriftsteller 

Mannstaedt steht außerdem für:
 Mannstaedt (Unternehmen), ein von Louis Mannstaedt gegründetes Unternehmen der Montanindustrie

Siehe auch:
 Mannstedt, Ortsteil der Stadt Buttstädt in Thüringen